O Coesi (Colégio de Orientação e Estudos Integrados) é uma instituição de ensino particular localizada na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe.

O colégio foi fundado em 12 de outubro de 1982 na rua Francisco Guedes Melo, 101, conjunto Leite Neto, com o nome de Escolinha Dó-Re-Mi. Com o aumento da demanda de alunos, a Escolinha Dó-Re-Mi sentia a necessidade de mudar suas instalações e, em função disso, a professora Maria Aparecida Santos Nunes (fundadora e atual diretora do Coesi) começou a construção de um novo espaço. Em 1987 ocorreu a mudança para o novo prédio, situado à rua Oscar Valoi Galvão, no mesmo conjunto Leite Neto. A partir desse ano a Escolinha Dó-Re-Mi teve o nome mudado para o atual: Coesi.

Atualmente dispõe de todos os três níveis de educação básica: Ensino infantil, Ensino fundamental e Ensino médio.

Instituições de educação infantil do Brasil
Instituições de ensino fundamental de Sergipe
Instituições de ensino médio de Sergipe
Aracaju
Fundações no Brasil em 1982